L'Espionne, film français de Henri Desfontaines (1923)
 L'Espionne, roman brésilien de Paulo Coelho (2016)

Voir aussi 
 Chantecoq ou l'Espionne de Guillaume, film français de Henri Pouctal (1916)
 L'Espionne Fräulein Doktor, film américain de Sam Wood (1934)
 L'Espionne de Castille, film américain de Robert Z. Leonard (1937)
 L'espionne s'évade, roman d'OSS 117 (1951)
 L'Espionne des Ardennes, film américain de Byron Haskin (1961)
 L'espionne sera à Nouméa, film français de Georges Péclet (1963)
 Charlotte Gray ou l'Espionne par amour, film de Gillian Armstrong (2001)
 L'Espionne de Tanger'', série télévisée espagnole (2013- )